Арнольдштайн (, словен. Podklošter, ) — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Каринтия.

Входит в состав округа Филлах.  Население составляет 6824 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 67,4 км². Официальный код — 2 07 02.

Находится близ границ с Италией и Словенией.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрих Кеслер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест.

 СДПА занимает 19 мест.
 АНП занимает 4 места.
 АПС занимает 3 места.
 Партия ALA занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Каринтии